Muslim b. al-Ḥajjāj – noto tradizionista musulmano autore del Ṣaḥīḥ
 Musulmano – fedele della religione islamica